

Красавино — місто, Великоустюзький район, Вологодська область
 Красавино — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Красавино — присілок, Зеленцовське сільське поселення, Нікольський район, Вологодська область
 Красавино — присілок, Нікольське сільське поселення, Нікольський район, Вологодська область
 Красавино — присілок, Нюксенський район, Вологодська область

Див. також 
 Красавино-2